Die Bezirksliga Potsdam 1962/63 war die elfte Austragung der vom Bezirksfachausschuss (BFA) Fußball Potsdam durchgeführten Bezirksliga Potsdam. Sie war die höchste Spielklasse im Bezirk Potsdam und die vierthöchste im Ligasystem auf dem Gebiet des DFV.

Die BSG Aufbau Jüterbog sicherte sich durch zwei Siege in den Finalspielen gegen den Nordstaffelsieger BSG Aufbau Zehdenick den Bezirksmeistertitel. Nachdem die II. DDR-Liga aufgelöst wurde, nahm Jüterbog an der Qualifikationsrunde für die DDR-Liga teil, in der sie als Vierter in der Gruppe C den Aufstieg verpassten.

Absteiger in eine der untergeordneten Bezirksklassestaffeln waren aus dem Norden die Zweitvertretung von Motor Hennigsdorf, Empor Neuruppin und Traktor Friesack sowie aus dem Süden die Zweitvertretung von Motor Süd Brandenburg, Einheit Belzig, Motor Teltow und Vorjahresaufsteiger Einheit Lehnin. Im Gegenzug stiegen zur Folgesaison die vier Staffelsieger Lokomotive Neustadt, Vorjahresabsteiger Aufbau Brandenburg, SG Birkenwerder und Motor Ludwigsfelde auf.

Aus der DDR-Liga stieg Motor Süd Brandenburg in die Bezirksliga ab und aus der aufgelösten II. DDR-Liga kamen Motor Hennigsdorf, Motor Rathenow, SC Potsdam II, Rotation Babelsberg, Lokomotive Kirchmöser, TSG Velten sowie Stahl Hennigsdorf dazu.


Staffel Nord

Abschlusstabelle

Kreuztabelle 
Die Kreuztabelle stellt die Ergebnisse aller Spiele dieser Saison dar. Die Heimmannschaft ist in der linken Spalte aufgelistet und die Gastmannschaft in der obersten Reihe.

Staffel Süd

Abschlusstabelle

Kreuztabelle 
Die Kreuztabelle stellt die Ergebnisse aller Spiele dieser Saison dar. Die Heimmannschaft ist in der linken Spalte aufgelistet und die Gastmannschaft in der obersten Reihe.

Endspiele um die Bezirksmeisterschaft 
Die beiden Staffelsieger ermittelten in Hin- und Rückspiel den Bezirksmeister.

|}

Literatur 
 
 

Potsdam
Fußballsaison 1962/63